Вадим Мельник:
 Мельник, Вадим Александрович (1937—2017) — российский миколог, доктор биологических наук.
 Мельник, Вадим Васильевич (род. 1980) — украинский футболист, защитник.
 Мельник, Вадим Владимирович (род. 2001) — белорусский футболист, полузащитник.
 Мельник, Вадим Иванович (род. 1972) — украинский государственный деятель.